Consolidated Motor Car Company steht für folgende Unternehmen:

 Consolidated Motor Car Company (Georgia), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Georgia (1911)
 Consolidated Motor Car Company (Connecticut), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller aus Connecticut (1919–1920)